AZ USA-ban két Yuma megye található:

 Yuma megye (Arizona)
 Yuma megye (Colorado)